En la mitología griega, Anteo (en griego antiguo Ἀνταῖος Antaios) puede referirse a los siguientes personajes:

 Anteo, un gigante, hijo de Poseidón, el Océano, y de Gea, la Tierra. 
 Anteo, un rey de Irasa, en Libia, que a menudo se confunde con el anterior. Sentenció la disputa entre los numerosos pretendientes de su hija Barcé o Alcéis, dándola como trofeo a aquel que ganase una carrera. El vencedor fue un joven llamado Alexidamo.
 Anteo, un príncipe de Halicarnaso que fue rehén de Fobio, el tirano de Mileto. La mujer de este, llamada Cleobea o Filecne, se enamoró perdidamente de él y, siendo rechazada, le obligó a buscar una copa de oro que ella misma había arrojado a un pozo. Cuando Anteo bajó a por ella, lo aplastó arrojándole una enorme piedra. Sin embargo Cleobea siguió enamorada de él y, presa de los remordimientos, terminó ahorcándose. 
 Anteo, uno de los telquines, seres marinos hijos de Ponto y Talasa, con cabeza de perro y cola de pez o serpiente.
 Anteo, uno de los caudillos del ejército de Turno que se enfrentó a Eneas cuando éste arribó a Italia. Anteo murió precisamente a manos de este príncipe troyano.

Referencias posteriores 

 En La Divina Comedia de Dante, Anteo es un gigante que guarda el noveno círculo del Infierno.

Enlaces externos 

ur:اینٹوس